Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Środkowoafrykańskiej (Sangaris) – kontyngent działający w ramach francuskiej operacji Sangaris
  Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR) – kontyngent działający w ramach unijnych sił EUFOR RCA